Sandur kan avse:

 Sandur – ett redskap för att mäta tid, se timglas
 Sandur (geologi) – ett floddelta på torra land som är typiskt för områden nedanför glaciärer

Geografi

Färöarna 

 Sandur, Färöarna, sýslahuvudort, Sandoyar sýsla, 
 Sandurs kommun, kommun, Norðoyar,

Indien 

 Sandur, Indien, ort, Karnataka, Bellary,

Se även
Hellissandur

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar